Точило — камінний або наждачний круг, а також наждачний верстат, за допомогою якого гострять різальні й колючі інструменти.
 Точильний круг
 Точильний верстат
 Точило для олівців — пристосування для гостріння олівців
 «Точило» — україномовний гумористичний і сатиричний щомісячник, що виходив у Канаді у 1930—1942 рр.

Див. також 
 Точилове — село в Одеській області
 Точилище — село в Білорусі, Мінська область